Aquella fou la primera temporada que un català guanyava el Mundial: Fou Jordi Tarrés, amb la . Tarrés començava així una llarga etapa de domini absolut d'aquest esport, aconseguint un total de 7 campionats que el situen com al tercer pilot amb més títols mundials en la història del trial, superat només per Dougie Lampkin (qui en té també 7 de trial a l'aire lliure i 5 de trial indoor) i Toni Bou (8 mundials a l'aire lliure i 8 d'indoor). A banda, Tarrés representà un punt d'inflexió en el trial en motocicleta pel que fa a l'estil de pilotatge, ja que hi introduí les tècniques de conducció del trial en bicicleta -el trialsín- esport del qual ell procedia.

Classificació final

Referències 

 

Edicions del Campionat del Món de trial
Competicions motociclistes del 1987